Анне Хубингер (; род. 31 июля 1993, Рибниц-Дамгартен) — немецкая гандболистка, правая защитница клуба «Тюрингер» и сборной Германии. Известна под прозвищами «Хуби» () и «Инге» ().

Биография 
Воспитанница школы клуба «Мотор Барт», выступала с 2001 по 2006 годы. Училась в Магдебургской спортивной гимназии, выступала с 2006 года за «Магдебург». Окончив школу, перешла в 2011 году в «Лейпциг». В сборной дебютировала 4 октября 2012 в матче против Чехии в Мосте. Сыграла 29 игр и забила 32 гола. Участница чемпионата Европы 2012. Обучается в университете по специальности «Специальная педагогика».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Лейпциг»
 Профиль на сайте Немецкого гандбольного союза
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте бундеслиги

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ЖГК «Лейпциг»
Игроки ГК «Тюрингер»